Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Туреччини (південна Європа, західна Азія).

Із 152 зазначених в таблиці видів, 1 знаходиться під критичною загрозою зникнення, 5 перебувають під загрозою зникнення, 11 є уразливими, 11 перебувають в стані близькому до загрозливого.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Туреччина
 
Списки:Туреччина